Peney, localité de la commune de Satigny, dans le canton de Genève, en Suisse.
Peney, hameau de la commune de Vuitebœuf, dans le canton de Vaud, en Suisse.
Peney-le-Jorat, localité de la commune de Jorat-Menthue, dans le canton de Vaud, en Suisse.